Parrondo est un patronyme porté notamment par :

 Gil Parrondo (1921-2016), directeur artistique et chef décorateur espagnol ;
 José Parrondo (1965-), auteur de bande dessinée, illustrateur, peintre et musicien belge ;
 Juan Parrondo (1964-), physicien espagnol ;
 Roberto García Parrondo (1980-), joueur international de handball espagnol.

Homonymie de patronyme